El término Astoria puede referirse a:

 Astoria, hace alusión a los Cines Astoria con la Plaza Pío XII en el barrio Amara de San Sebastián (España).

 Astoria, río en la provincia de Alberta,  Canadá.
 Astoria, localidad al noroeste del estado de Oregón,  Estados Unidos.
 Astoria, barrio situado al noroeste del borough de Queens en Nueva York,  Estados Unidos.
Astoria, estudio de grabación perteneciente al guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour.

También puede referirse a:
 A las cinco en el Astoria, quinto álbum del grupo musical La Oreja de Van Gogh de  España.
 Astoria Bydgoszcz, club de baloncesto de la ciudad de Bydgoszcz en  Polonia.
 Línea Astoria, línea de tránsito rápido del metro de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
 Waldorf-Astoria, hotel conocido por sus exposiciones de arte en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
 Astoria Malfoy, Esposa del personaje Draco Malfoy y madre de Scorpius Malfoy. Aparece en el libro "Harry Potter y el legado maldito", de la autora J.K. Rowling.